Avella – comune italiano in provincia di Avellino
 Avella – corso d'acqua nei monti Dauni, affluente del fiume Cervaro
 Avella – census-designated place statunitense situato nello stato della Pennsylvania
 Fabrizio Colonna Avella – politico italiano
 Kia Avella – automobile prodotta dalla Kia Motors

Pagine correlate
Avello
Lavella